Busiris ist die Bezeichnung für:

in der antiken Geografie:
 Abusir, altägyptische Nekropole zwischen Giseh und Sakkara
 Abu Sir Bana (Djedu), altägyptische Hauptstadt des neunten unterägyptischen Gaues Bousirites
 Abu Sir Difinnu (Fayum), altägyptischer Ort im 20. oberägyptischen Gau
 Bana Abu Sir, altägyptischer Ort im neunten unterägyptischen Gau
 Busiris (Hermopolis Magna), altägyptischer Ort bei Hermopolis Magna im 15. oberägyptischen Gau
 Busiris (Koptos), altägyptischer Ort bei Koptos im fünften oberägyptischen Gau
 Taposiris Parva, altägyptischer Ort bei Alexandria im dritten unterägyptischen Gau

in der griechischen Mythologie:
 Busiris (Mythologie), ein ägyptischer König der griechischen Mythologie
 Busiris (Sohn des Aigyptos), ein Sohn des Aigyptos in der griechischen Mythologie

weitere Bedeutungen:
 Busiris (Isokrates), ein Werk des griechischen Philosophen Isokrates
 Busiris (Euripides), ein verlorenes Werk des griechischen Philosophen Euripides
 Titularbistum Busiris, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche